Булдури — топоним.

 Булдури — район латвийского города Юрмала.
 Булдури — железнодорожная станция в Юрмале.